«Winner» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. О названии  и скорой премьере первого сингла с будущего альбома «Elysium» было объявлено 25 июня 2012 года. 2 июля песня была представлена публике в радиошоу Кена Брюса на BBC Radio 2. На следующий день она стала доступна для скачивания на iTunes.

Отзывы критики 
Критика приняла песню в основном положительно. New Musical Express написал, что «Pet Shop Boys выпустили одну из своих самых жизнеутверждающих песен».

Позиции в чартах

Источники 
Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Синглы 2012 года
Синглы Parlophone